Ребенок Микола Михайлович (1941—1991) — передовик сільського господарства, ланковий, Герой Соціалістичної Праці.
 Ребенок Олександра В'ячеславівна (* 1980) — російська актриса і телеведуча.
 Ребенок Павло Вікторович (* 1985) — український футболіст, крайній лівий півзахисник полтавської «Ворскли».
 Ребенок Павло Іванович (1919—1997) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Ребенок Павло Олексійович (1980—2020) — латвійський присяжний адвокат та політик.